Wrecker o The Wrecker ("[il] demolitore" in lingua inglese) possono riferirsi a:

Cinema
The Wrecker – film britannico e tedesco del 1929 diretto da Géza von Bolváry
The Wrecker – film statunitense del 1933 diretto da Albert S. Rogell

Fumetti
Wrecker, personaggio dei fumetti della Marvel apparso per la prima volta nel 1968.

Letteratura
Il saccheggiatore di relitti o Il relitto (The Wrecker) – romanzo del 1892 di Robert Louis Stevenson.
The Wrecker – romanzo del 2009 di Clive Cussler.

Teatro
The Wrecker, commedia teatrale di Arnold Ridley scritta nel 1924.